

Cinema 
La bomba – film del 1975 diretto da Julio César Marmol
La bomba – film del 1985 diretto da Giacomo Campiotti
La bomba – film del 1999 diretto da Giulio Base

Televisione
La bomba – episodio della quinta stagione della serie televisiva Lost

Musica 
La Bomba – album dei Bix del 1987
La bomba – singolo di Ricky Martin del 1998
La bomba – singolo degli Azul Azul del 2001; una cover è stata realizzata dai King Africa

Sport 
 La Bomba – soprannome di Alberto Tomba, sciatore italiano

Altro 
La bomba – trasmissione radiofonica italiana

Pagine correlate
Bomba (disambigua)